Boqueirão ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Boqueirão (Paraíba)
 Boqueirão do Leão (Rio Grande do Sul)
 Boqueirão do Piauí (Piauí)